Familia Barberini era o familie din nobilimea italiană care a devenit cunoscută în Roma secolului al XVII-lea. Influența lor a atins punctul culminant odată cu alegerea Cardinalului Barberini Maffeo la tronul papal în 1623, luându-și numele de Papa Urban al VIII-lea. Palatul lor urban a fost Palazzo Barberini (finalizat în 1633 de către Bernini), astăzi, Galleria Nazionale d'Arte Antica (Galeria Națională de Artă Antică).

Istoric 

Familia Barberini au fost inițial o familie de nobili mici din orașul toscan al Barberino Val d'Elsa, care sa stabilit în Florența în prima parte a secolului al XI-lea. 

Carlo Barberini (1488-1566) și fratele lui Antonio Barberini (1494-1559) au fost comercianți florentini de succes: cereale, lână și textile. În 1530 Antonio a participat la apărarea Republicii Florentine, dar după capturarea orașului de către trupele imperiale, și revenirea la putere a familiei Medici, Antonio a crescut sub regulamentul familiei Medici până în 1537 când acesta a părăsit Florența pentru a supraveghea afacerile familiei Barberini din Roma.

În 1552, Carlo, fiul lui Francesco l-a urmat pe unchiul său la Roma iar afacerile au înflorit. Francesco a devenit un om foarte bogat și a cumpărat un număr de funcții înalte în guvern și Biserica Catolică. În 1559, unchiul lui Antonio a fost ucis de forțele loiale familiei Medici. Francesco a continuat să mărească averea și să adune titluri, până la moartea sa în 1600. În mod normal proprietatea sa ar fi fost "luată" de către Camera Apostolică de operare a afacerilor atâta timp ce Francesco deținea o funcție în biserică, dar rudele sale au apelat cu succes la șeful organizației pe care însuși Francesco a condus-o.

Maffeo Barberini ca Papa Urban al VIII-lea 

Familia Barberini a dobândit o mare bogăție și influență atunci când Cardinalul Barberini Maffeo a fost ales la tronul papal în 1623, luându-și numele Papei Urban al VIII-lea. El a conferit titlul de cardinal unui frate, Antonio Marcello Barberini (Antonio cel Bătrân) și doi nepoți, Francesco Barberini și Antonio Barberini. El l-a făcut pe un alt frate, Duce de Monterotondo, și a dat unui al treilea nepot, Taddeo Barberini, Principatul de Palestrina. Taddeo a fost făcut, de asemenea, Gonfalonier al Bisericii, prefectul Romei și comandant al Sant'Angelo.

Realizările ecleziastice, diplomatice și culturale ale domniei lui Urban au fost umbrite de nepotismul papal practicat. Contemporanul lui Urban, John Bargrave, a scris:

De asemenea, Războiul de la Castro, spre sfârșitul pontificatului lui Urban, a pătat reputația lui Urban și popularitatea membrilor familiei care au supraviețuit. Se estimează că în timpul domniei lui Urban, Barberini acumulat 105 milioane de scuzi (moneda în acea vreme) în averea personală. 

Un critic anonim al familiei a scris:

Arbore genealogic 

Arborele genealogic al familiei Barberini din secolul al XVI-lea și al XVII-lea (Patriarhia ereditară a familiei este indicată de pătrate colorate).

Referințe 

Familii nobiliare din Italia
Nobili italieni